Johan Leysen (acteur), Belgisch acteur
 Johan Leysen (politicus), Belgisch advocaat en politicus